Piepke ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Piepke (1914–1947), deutscher Publizist und Widerstandskämpfer
 Joachim Georg Piepke (* 1943), deutscher Theologe